Кокарево — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.

Входит в состав Юровского муниципального образования, с точки зрения административно-территориального деления — в Покровский сельсовет.

Расстояние до районного центра Грязовца по автодороге — 34 км, до центра муниципального образования Юрово по прямой — 23 км. Ближайшие населённые пункты — Плющево, Куземкино, Фетинино.

По переписи 2002 года население — 4 человека.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Грязовецкого района